WLG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Wellington, Wellington, Nuova Zelanda
 wlg – codice ISO 639-3 della lingua kunbarlang
 WLG – codice vettore ICAO di Volga-Aviaexpress (Russia)